Hesperoxiphion är ett släkte av irisväxter. Hesperoxiphion ingår i familjen irisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Irisväxter
Hesperoxiphion